Georgijević ist der Familienname folgender Personen:

 Athanasius Georgijević (~1590–~1640), kroatischer Dichter
 Bartholomäus Georgijević (1510–1566), kroatischer Orientalist und Chronist
 Krešimir Georgijević (1907–1975), jugoslawischer Westslawist

Siehe auch:
 Đorđević